Бонет або академічна шапочка — невелика шапочка, капелюх без полів, берет, академічний головний убір.
 Бонет — додаткове вітрило, що встановлювалося під нижньою шкаториною основного.
 Бонет — італійський десерт.
 Бонет (боне, банета, боннет) — покриття з землі, мішків із землею або дерну над бруствером, кутами равелінов, контргардів тощо для захисту оборонців від поздовжнього і косого обстрілу, шрапнелі і осколків.
 Бонет або бонета — холодильна скриня, острівна вітрина, морозильна ванна (вид холодильного обладнання).

Прізвище 

 Артуро Бонет — іспанський шахіст.
 Карлос Бонет ( 1977) — парагвайський футболіст.
 Хосе Море Бонет ( 1953) — іспанський футболіст і тренер.

Див. також 
 Боне
 Боннет

Примітки